Дискография итальянской певицы Ин-Грид (In-Grid) включает в себя пять студийных альбомов, четыре сборника, тридцать один сингл и тринадцать видеоклипов.

Хронология 
Свою карьеру певица начала в 1996 году, однако успех пришёл к ней несколько позже. В 2002 году она выпустила сингл «Tu es foutu», который мгновенно стал хитом в странах Европы и США. В следующем году певица презентовала ещё один хит «In-Tango», а также дебютный альбом Rendéz-Vous, который получил множество музыкальных сертификаций, в том числе пять платиновых в России. Второй альбом La Vie En Rose артистка представила в 2004 году, он смог подняться до второго места в чарте Польши и получить там золотую сертификацию.

В 2005 году Ин-Грид возвращается к танцевальному звучанию и выпускает сингл «Mama Mia», который становится популярным в странах Восточной Европы, в России песня заняла 7 место, а в Польше — 9. В том же году выходит новый альбом Voilà!, получивший в России платиновую сертификацию. В 2007 году певица представила дуэт «I Love» с польским артистом Stachursky, который вновь занял 9 место в польском чарте. В 2009 году вышел четвёртый альбом исполнительницы Passion, а в 2010 — пятый Lounge Musique.

В 2010-е Ин-Грид много участвовала в записи песен с иностранными артистами, в том числе с греческой аккордеонисткой Зои и российскими исполнителями Жанной Фриске, Лолитой Милявской и Авраамом Руссо.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Как главный артист

Как приглашённый артист

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Ин-Грид
Ин-Грид
Ин-Грид